Abendanon ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Henrij Abendanon (1852–1925), niederländischer Kolonialbeamter
 Maryse Abendanon (* 1966), niederländischer Feldhockeyspieler
 Nick Abendanon (* 1986), südafrikanischer Rugbyspieler